La 3. Liga 2015-2016 est la huitième édition de la 3. Liga, la troisième division professionnelle de football en Allemagne.

La compétition se déroule du  au  en trente-huit journées, toutes les équipes se rencontrant deux fois lors d'un match aller et d'un match retour. Le vainqueur ainsi que le deuxième du classement final sont directement promus en 2. Bundesliga 2016-2017. Le troisième dispute un barrage de promotion contre le seizième de 2. Bundesliga en une confrontation aller-retour, qui qualifie le vainqueur pour la saison 2016-2017 de 2. Bundesliga. Les trois derniers sont relégués en Regionalliga.

Compétition

Classement 
 
|
|width=50%|

|}

Barrage 
À la fin de la saison, le MSV Duisbourg,  de 2. Bundesliga, affronte le FC Würzburger Kickers, troisième de 3. Liga, en une confrontation aller-retour, qui permet au vainqueur d'évoluer en 2. Bundesliga et condamne le perdant à évoluer en 3. Liga la saison suivante.

Le FC Würzburger Kickers promu en début de saison gagne les deux rencontres et continue sa progression en 2.Bundesliga.

Notes et références

Voir aussi

Lien interne 
 Championnat d'Allemagne de football D3

Liens externes 
  Site de la Fédération allemande de football
  Site de la 3. Liga

2015-2016
Football M3
Allemagne M3
Championnat M3